Yerba mala puede referirse a:

 el nombre común de la planta Nerium oleander; o
 el nombre común de la planta Chenopodium album.